3 miejscowości na Słowacji:
 Brestov – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Humenné
 Brestov – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Preszów
 Brestov nad Laborcom – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Medzilaborce